Турнир «Skate Canada International 2009» — шестой, заключительный, этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2009—2010. Прошёл в Китченере, Онтарио, Канада с 19 по 22 ноября 2009 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — «Танго-романтика».

События 
 На этом турнире, немецкой спортивной парой Алёна Савченко и Робин Шолковы был установлен новый мировой рекорд по общей сумме баллов — 206.71. Предыдущий рекорд принадлежал китайской паре Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо, составлял 206.54 балла и был установлен ими на финале Гран-при сезона 2004—2005.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
(UTC-5)

 20 ноября
 11:50 — Пары (короткая программа)
 13:20 — Женщины (короткая программа)
 18:30 — Танцы (обязательный танец)
 19:55 — Мужчины (короткая программа)

 21 ноября
 12:00 — Танцы (оригинальный танец)
 13:30 — Пары (произвольная программа)
 16:00 — Мужчины (произвольная программа)
 19:00 — Женщины (произвольная программа)

 22 ноября
 12:15 — Танцы (произвольный танец)

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт турнира

2009 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Китченере
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Ноябрь 2009 года